Weitsee bezeichnet folgende Seen und Seeteile:
 Seen:
 Weitsee, bei Reit im Winkl, Landkreis Traunstein, Bayern
 Weitsee (Schnaitsee) oder Schnaitseer See, bei Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Weitsee, deutscher Name des Wdzydze in der Woiwodschaft Pommern in Polen, siehe Wdzydze (See)
 Seeteile:
 Weitsee, nordöstlicher Teil des Chiemsees, siehe Chiemsee#Gliederung
 Weitsee, tiefer Teil des Walchensees, siehe Walchensee#Gliederung
 Weitsee, früherer Name eines Teils des Tegernsees, siehe Tegernsee#Gliederung